Une quarantaine de personnages portant le nom de Macaire sont considérés comme saint par les Églises chrétiennes.

Saints des Églises catholiques et orthodoxes 
 Macaire de Scété ou l’Ancien ou le Grand († 391), moine solitaire à partir de 330 puis ancien à Scété. Auteur des Homélies spirituelles. Appelé aussi M. l’Égyptien ; fêté le 19 janvier.
 Macaire d'Alexandrie ou le Citadin (parfois confondu avec un autre Macaire, dit « le Jeune ») (s.), 394-395. Né à Alexandrie vers 309, se retire en 335 en Thébaïde et revint avant 373 en basse Égypte, compose une règle monastique, Patron des pâtissiers ; fêté le 8 décembre selon le martyrologe romain.
 Macaire († 395), marchand de fruits à Alexandrie en Égypte, se retira comme ermite dans le désert ; fêté le 2 janvier. 
 Macaire († 311), martyr (s.), avec Eudoxe et Zénon ; fêté le 6 septembre.
 Macaire martyr (s.) ? , mort par le feu avec ss. Gaïen, Gaïus, Néophyte, Zénon et Marc ; fêtés le 11 août.
 Macaire (), évêque de Bordeaux (s.) ; fêté le 4 mai.
 Macaire († vers 304), martyr en Cilicie (s.) avec sainte Théodulie, saint Hellade et saint Évagre ; fêtés le 5 février et le 18 janvier.
 Macaire de Constantinople (s.), ? Vénérable ; fêté le 18 août.
 Macaire d’Espetven (390 ? - 430 ?), Makarios, né d'une famille de commerçants grecs venus s'établir à Rome, fit carrière dans l'administration comme vicaire du préfet du prétoire. Il manifesta sa foi chrétienne en écrivant un pamphlet contre les astrologues.
 Macaire de Jérusalem († 334), évêque, affronte les persécutions puis participe au concile de Nicée I ; fêté le 10 mars.
 Macaire de Mélitène, martyr ; fêté le 6 septembre.
 Macaire du Mont Saint-Auxence, martyr ; fêté le 17 août.
 Macaire de Pélécète († vers 850), abbé confesseur des saintes images ; fêté le .
 Macaire de Pispir (), disciple qui enterra saint Antoine le Grand et reçut de lui son bâton.
 Macaire martyr au Sinaï (s.),  ou , avec  moines ; fêté le 14 janvier.
 Macaire de Thmuis (s.), Hiéromartyr ; fêté le 22 mai.
 Macaire de Zhabin (s.), Vénérable ; fêté le 22 janvier.
 Macaire Albergati ou l'Arménien ou d'Antioche ou de Gand, mort à Gand le  ; célébré le 10 avril et le 9 mai.

Saints et bienheureux des Églises catholiques 
 Bienheureux Macaire l'Écossais († 1153), moine écossais (ou irlandais?), abbé de l'Abbaye Saint-Jacques de Wurtzbourg, fêté le 20 décembre.

Saints des Églises orthodoxes 
 Macaire († 1431), moine grec ; fêté le 8 janvier ;
  Macaire le Romain, . Vén. thaumaturge ; fêté principalement le 15 août et accessoirement le 19 janvier.
 Macaire de Corinthe (s.), évêque ; fêté le 17 avril.
 Macaire le Diacre ( et ), moine des Grottes de Kiev ; fêté le 19 janvier.
 Macaire  de  Bélev (s.), 1622. Thaumaturge. .
 Macaire de Chio (s.), 1590. Fête le .
 Macaire de Glouchitsa (s.), Vén. Fête le .
 Macaire de Jabin (s.), Vén. Fête le .
 Macaire de Jeltovodsk (s.), Vén. Fête le .
 Macaire le Jeûneur (s.), . Moine des Grottes de Kiev. Fête le .
 Macaire le Jeûneur abbé de Khakhouli (s.), . Fête le .
 Macaire de Kanev, 1678. Archimandrite et martyr. Fêtes le  et le .
 Macaire métropolite de Kiev (s.), 1497. Martyr. Fête le  mai.
 Macaire de Koliazino (s.), 1483. Abbé et thaumaturge. Fêtes le 17 mars (dormition), le  et le  (trans.) ou.
 Macaire métrop. de Moscou (s.) Fête le .
 Macaire d’Obnorsk (s.), . Disciple de s. Paul d’O. Fête le .
 Macaire d’Oredej (s.), Vén. Fête le .
 Macaire d’Oujna (s.), 1444. Fête le .
 Macaire de Paphos, évêque de Paphos à Chypre ;  fêté le 8 février.
 Macaire de Patmos (s.) ; fêté le 17 janvier, .
 Macaire de Pélécète, exilé durant la crise de l’iconoclasme, mort en 830 ; fête le  ;
 Macaire de Pisma (s.), . Disciple de s. Paul d’Obnora et fondateur du monastère de Pisma. Fête le .
 Macaire d'Oujensk, moine, mort en 1504 ; fête le 25 juillet ;
 Macaire de Thessalonique (s.), Néo-martyr. Fête le .
 Macaire de Kios, né à Brousse, renia le christianisme, puis martyr des Turcs, mort en 1590 ; fête le 6 octobre ;
 Macaire de Zhabin, higoumène du monastère de Zhabin, mort en 1623 ; fête le 22 janvier ;
 Macaire de Kanev, né en Volhynie, moine higoumène, martyr des Tatares, mort en 1678 ; fête le 7 septembre ;
 Macaire de Corinthe, moine, ermite, a comme disciples de nombreux écrivains, mort à Chio en 1805 ; fête le 17 avril.

Notes et références 

Macaire
Macaire